, littéralement M. Parfait, peut faire référence à :
 Curt Hennig (1958-2003), catcheur américain plus connu sous le surnom de  ;
 Ernesto Hoost (1965-), kick-boxeur néerlandais connu sous le même surnom

Voir aussi 
 Monsieur Parfait est un personnage de la série de livres pour enfant Monsieur Madame.